Harrisonburg ist die Bezeichnung mehrerer Orte:
 Harrisonburg (Louisiana), im Catahoula Parish
 Harrisonburg (Virginia), im Rockingham County